Segundo Triunvirato, puede referirse a:

Segundo Triunvirato, alianza realizada entre Marco Antonio, Octavio y Lépido, tras el vacío de poder originado por el asesinato de Julio César;
Segundo Triunvirato, órgano ejecutivo de gobierno que reemplazó al Primer Triunvirato y condujo entre 1812 y 1814 los destinos de la Argentina;
Segundo Triunvirato de las Provincias Unidas de Centroamérica;
Segundo Triunvirato, gobierno militar en la República Dominicana presidido por Donald Reid Cabral.